Шпитцер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Шпитцер, Лео (1887–1960) – австрийский языковед.
 Шпитцер, Луис (настоящее имя Лайош Хедьеши; 1853—1894) — венгерский виолончелист.
 Шпитцер, Манфред (род. 1958) — немецкий нейробиолог, психиатр и писатель.
 Шпитцер, Юрай (1919—1995) — словацкий литературный историк, публицист, писатель и журналист.

См. также 
 Спитцер